Gustav Adolfs socken kan syfta på:
Gustav Adolfs socken, Skåne
Gustav Adolfs socken, Värmland
Gustav Adolfs socken, Västergötland